Bibl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bibl (1797–1878), österreichischer Kirchenmusiker
 Helmut Bibl (* 1955), österreichischer Gitarrist

 Viktor Bibl (1870–1947), österreichischer Historiker

BIBL steht als Abkürzung für:

 Balkan International Basketball League, südosteuropäischer Vereinswettbewerb im Basketball

Siehe auch:

 Bibel (Begriffsklärung)
 Biebl

BIBL